Slovensko steht für:

 Slowakei, Landesbezeichnung in slowakischer Sprache
 Rádio Slovensko, Hörfunksender der Slowakei
 das Adjektiv slowenisch in der slowenischen Sprache (wie zum Beispiel in Slovensko Planinsko Društvo Celovec)

Siehe auch:
 Slovensky
 Słowieńsko